

Patronyme 

 Alain Hus, historien et archéologue français ;
 Gabriel Du Bois-Hus (1599-1652), poète breton de langue française ;
 Jan Hus (1369-1415), réformateur tchèque ;
 Ivan Hus (1898-1992), luthier croate.

Famille Hus 
Dynastie de comédiens et de danseurs français du  qui comprend notamment :
 François Hus (1695-?), chef de troupe avec son frère Barthélemy (troupe des frères Hus), et sa femme Françoise-Nicole Gravillon (1710-1782), comédienne et dramaturge ;
 Adélaïde-Louise-Pauline Hus (1734-1805), comédienne, fille des précédents ;
 Auguste Hus I (1736-1805), danseur et chorégraphe, fils des précédents ;
 Auguste Hus II (1769-1830), danseur et littérateur, fils du précédent ;
 Jean-Baptiste Hus (1736-18??), danseur et chorégraphe, et sa femme Élisabeth Bayard (1736-?), danseuse ;
 Eugène Hus (1758-1823), danseur et chorégraphe français, fils adoptif du précédent ;
 Pietro Hus (1766-1833), danseur et chorégraphe, demi-frère du précédent ;
 Barthélemy Hus-Desforges (1699-1786), chef de troupe avec son frère François (troupe des frères Hus) ;
 Pierre-Louis Hus-Desforges (1773-1838), violoncelliste et compositeur, petit-fils du précédent.

Sigle 
HUS est un sigle qui peut désigner :
 Hôpitaux universitaires de Strasbourg.